Miejscowości w USA:
 Mellette – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
Gminy w USA:
 Mellette (ang. Mellette Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mellette (ang. Mellette County) – w stanie Dakota Południowa